Cold Spring (livro)

Cold Spring (gravadora)

Localidades

Cold Spring (Kentucky)
Cold Spring (Minnesota)
Ou ainda:
Cold Spring Harbor
Cold Springs (Nevada)

Desambiguação